Awosusi ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Awosusi (* 1956), deutsche Autorin, Herausgeberin, Musikerin und Bürgerrechtlerin
 Tayo Awosusi (* 1978), deutsche R’n’B- und Soul
 Mike Awosusi (* 1970), deutscher Tennisspieler, der 2006 und 2007 für den TC Grün-Gold Bensberg an der Tennis-Bundesliga (Herren 30) beteiligt war.